est un mot japonais le plus souvent utilisé pour désigner des races de chien japonais.

Race de chien 

 Akita Inu est une race de chien japonaise.
 Tosa Inu est une race de chien japonaise.
 Shiba Inu est une race de chien japonaise.

Sigle 
INU est un sigle qui peut désigner :
 , un consortium mondial de onze établissements d'enseignement supérieur qui recherchent activement des partenariats et des expériences internationales.

Code 
INU est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Nauru, l'unique aéroport de Nauru, selon le code AITA des aéroports.

Patronyme 

 Krisnan Inu, un joueur de rugby à XIII néo-zélandais.

Œuvres 
 Inu-Yasha, un manga de Rumiko Takahashi
 Inu neko jump!, un manga japonais de Mitsuru Hattori
 Nora inu (en français, Chien enragé), un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1949
 Inu Boku Shīkuretto Sābisu, le titre original du manga Secret Service

Code IATA des aéroports